Jean Franco est un architecte niçois et piémontais du , des maestri comacini à Falicon.
 Jean Franco est un cultivateur et juge de paix des familles pour Falicon et Aspremont, sous le Royaume de Sardaigne au .
 Jean Franco (1914-1971) est un alpiniste français de Nice et du Piémont, chef de mission dans l'Himalaya, écrivain, et directeur de l'ENSA.
  (1924) est une chercheuse et universitaire britannique, spécialiste de littérature latino-américaine, écrivain et professeur aux Universités de Stantford et Columbia, au .
 Jean Franco est un comédien de théâtre et de cinéma et auteur dramatique français du .